Colpa – concetto di responsabilità morale
Colpa – istituto giuridico
Colpa – sentimento analizzato dalla psicologia
Colpa – genere di imenotteri della famiglia Scoliidae
 5042 Colpa – asteroide della fascia principale